(или Уеда) — японская фамилия и топоним:

Персоналии 
 Уэда Акинари (1734—1809) — японский писатель и поэт, автор сборника рассказов «Луна в тумане».
 Уэда, Аясэ (род. 1998) — японский футболист.
 Уэда, Бин (1874—1916) — японский поэт, критик и переводчик.
 Уэда, Кана (род. 1980) — японская сэйю, диктор и певица.
 Уэда, Кота (род. 1986) — японский футболист, выступающий в Джей-лиге за клуб «Омия Ардия».
 Уэда, Масаси (1904—1966) — японский дирижёр и фаготист.
 Уэда, Миёдзи (1923—1989) — японский писатель и поэт танка.
 Уэда, Наомити (род. 1994) — японский футболист, играющий за клуб «Касима Антлерс».
 Уэда, Кэнкити (1875—1962) — генерал императорской армии Японии.
 Уэда, Рэйна (род. 1994) — японская сэйю.
 Уэда, Сэйдзи (род. 1952) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Уэда, Сэйя (1929—2023) — японский геоморфолог и геолог.
 Уэда, Хацуми (род. 1988) — японская профессиональная сёгистка.
 Уэда, Юдзи (род. 1967) — японский сэйю.

Топоним 
 Уэда — японский город в префектуре Нагано.
 Уэда — впадина в префектуре Нагано, в которой лежит город Уэда.
 Уэда — феодальное княжество в Японии периода Эдо (1600—1871) со столицей в городе Уэда.